Kingstown, ciutat portuària de l'illa de Saint Vincent i capital de Saint Vincent i les Grenadines (Carib).
 Kingstown (Carolina del Nord)
 Kingstown (Maryland)
 New Kingstown, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 North Kingstown, població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island.
 South Kingstown, població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island.